Татьяна Герасимова:
 Герасимова, Татьяна Кирилловна (род. 1963) — генерал-майор юстиции.
 Герасимова, Татьяна Юрьевна (род. 1981) — ведущая телепрограммы «Армейский магазин».